Ferrère peut désigner un nom de lieu ou un nom de personne.

Toponyme 

 Ferrère, commune française située dans les Hautes-Pyrénées.

Patronyme 

 Jean I Ferrère, sculpteur du .
 Marc Ferrère, sculpteur de la première moitié du .
 Jean II Ferrère, sculpteur baroque du .
 Dominique Ferrère (1723-1808), sculpteur baroque.
 David Ferrère, né le , footballeur français.

Voir aussi 
 Ferrere, commune italienne de la province d'Asti.